

События 
 Посольство Теодориха II в Византию.
 Спор Колумбана с франкскими епископами о вычислении Пасхи.
 Поход ромеев Гудуина против славян. Поход Апсиха против антов (союзников ромеев).
 Ноябрь — Маврикий приказал фракийским легионам переправиться через Дунай. Войска подняли мятеж, провозгласили экзархом (командующим) сотника Фоку и двинулись на Константинополь. Горожане прислали просьбу к Феодосию, сыну Маврикия, стать императором или передать власть Герману, отцу жены Феодосия. Восстание в столице. Маврикий с женой и детьми бежал из столицы. Его задержали в Халкидоне. Патрикий Герман стал искать престола, но прасины не допустили его. Фока остановился в Эвдоме и вызвал туда патриарха, партии и сенат. Он предложил корону Герману, но тот отказался. Фока провозглашён императором.
 602—610 — Император Византии Фока (ум.610, 4.10).
 Казнь Маврикия, его пяти сыновей и брата Петра. Убиты стратег Коментиол, ипостратег Георгий, доместик Пресентин и другие. Казнены Констанция, жена Маврикия, с тремя дочерьми, Герман с дочерью.
 Начало Византийско-Иранской войны
 602—628 — Ирано-византийская война.
 Персы уничтожают своего вассала Лахмидское царство на границе Месопотамии и Сирийской пустыни.
 Третье китайское завоевание Вьетнама.
 Восстание в Северном Вьетнаме против китайской администрации, которой помогают войска Линьи (Чампы).
 Лангобарды во главе с Агилульфом захватывают город Монселиче

Родились 
 Сюаньцзан

Скончались 
 Маврикий (византийский император)

См. также